Just Me – album di Tina Arena del 2001
Just Me – album di Davy Jones del 2001
Just Me – album di Tiffany del 2007
Just Me – album di Keith Sweat del 2008
Just Me – album di Sarah Geronimo del 2008
Just Me – album di Brian McKnight del 2011